Orang-oetans, een geslacht van mensapen
Fatala, een rivier in Guinée